Усти може бити:

 Усти (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Усти (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Усти (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република